Алексе́й Корние́нко:
 Корниенко, Алексей Алексеевич (род. 2003) — российский футболист.
 Корниенко, Алексей Борисович (род. 1978) — заслуженный мастер спорта Республики Казахстан (подводное ориентирование).
 Корниенко, Алексей Викторович (род. 1976) — российский политический деятель, педагог, депутат Государственной думы V созыва.